Coppa di Finlandia 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Finlandia 2017 – torneo di pallavolo maschile